Натуральне число 1352
 1352 рік до нашої ери
 1352 рік нашої ери